Сосна́:

 Сосна () — род хвойных деревьев семейства Сосновые.
 Сосна (древесина) — древесина деревьев рода Сосна.

Техника 
 «Сосна-А» — российский буксируемый зенитный ракетно-пушечный комплекс.
 «Сосна-РА» — российский буксируемый зенитный ракетно-пушечный комплекс.
 «Сосна-Р» — российская зенитная управляемая ракета.
 «Сосна» — российский самоходный зенитный ракетный комплекс.

Топоним 
 Сосна () — село в Мендыкаринском районе Костанайской области Казахстана.
 Сосна — река в Белгородской области России, приток Усердца.
 Быстрая Сосна — река в Орловской и Липецкой областях России, приток Дона.
 Тихая Сосна — река в Белгородской и Воронежской областях России, приток Дона.

Со́сна 
 Сосна, Иржи (1960) — чехословацкий дзюдоист.

См. также 
 Сосны (значения)
 Сосенки (значения)
 Сосновский (значения)
 Верхососенье (значения)